Dobosiewicz:
 Krystyna Dobosiewicz (1931 - 2007), polski lekarz ortopeda i traumatolog
 Metoda Dobosiewicz, metoda rehabilitacji
 Stanisław Dobosiewicz (1910 - 2007)